Luquan kan syfta på:
Luquan, Kunming – ett autonomt härad i provinsen Yunnan, Kina
Luquan, Hebei – en stad  i provinsen Hebei